Пактумей (Pactumeius) е име на:

 Когномен на фамилиите Аврелии и Куспии
 Квинт Аврелий Пактумей Фронтон, суфектконсул 80 г.
 Публий Пактумей Клемент, суфектконсул 138 г.
 Луций Куспий Пактумей Руфин, консул през 142 г.
 Тит Пактумей Магн, суфектконсул 183 г.